Кадзи — фамилия. Известные носители:
 Кадзи, Акира (род. 1980) — японский футболист, защитник футбольного клуба «Фаджиано Окаяма».
 Кадзи, Мэико — японская энка-певица и актриса. 
 Кадзи, Юки (род. 1985) — японский сэйю.